Петров Олександр Валерійович (1959) — радянський і український футболіст, воротар.
 
 Петров Олександр Іванович (1838—1915) — державний діяч, мінський і харківський губернатор, сенатор, дійсний таємний радник.
 Петров Олександр Лазарович (1936, Донецьк) — генеральний директор Національного виставочного центру (від 1988).
 Петров Олександр Олександрович (1934) — російський учений в галузі прикладної математики та інформатики, академік РАН (1991).
 Петров Олександр Петрович (1910—1982) — учений у галузі залізничного транспорту, член-кореспондент АН СРСР (1953).
 Петров Олександр Сергійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Петров Олександр Федорович (1920—1984) — Герой Радянського Союзу (1943).